Interstate 5, een autosnelweg in de Verenigde Staten
 I-5 (Bulgarije), een nationale weg van de eerste klasse in Bulgarije
 I5 (spoorwegrijtuig), een spoorwegrijtuig van de NMBS